Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 1997 (; турнир известен также как  — «Рокот Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Брандон (Манитоба) с 22 по 30 ноября 1997 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился во 2-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на  в Нагано (Япония).

В турнире приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Майка Харриса.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Сандры Шмирлер.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 History of the Tim Hortons Roar of the Rings - Curling Canada – 2013 Tim Hortons Roar of the Rings – Canadian Olympic Curling Trials
Видео:
 

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)
Спорт в Канаде в 1997 году
Ноябрь 1997 года